Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2016 är en lista över länder som tog medalj vid de olympiska sommarspelen 2016 i Rio de Janeiro. Egentligen är det inte länder utan dess nationella olympiska kommittéer som listas, länder som saknar olympisk kommitté kan inte delta i OS. 

Det finns även en lista över individuella vinnare av medaljer i olympiska sommarspelen 2016, listade för varje gren.

Medaljfördelning 
Ländernas placering i listan avgjordes av:

 Antal guldmedaljer.
 Antal silvermedaljer.
 Antal bronsmedaljer.
 Bokstavsordning (förändrar dock inte landets ranking).

Även ländernas placering utifrån det totala antalet vunna medaljer anges i kolumnen längst till höger. Listan kan sorteras efter vilken kolumn som helst.

Antalet medaljer varierar mellan olika valörer. I boxning, brottning, judo och taekwondo delades det ut två bronsmedaljer i varje viktklass. Dessutom kunde vissa placeringar delas mellan flera deltagare, och samtliga dessa fick då medalj.

Referenser

2016
Olympiska sommarspelen 2016